Guwo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Guwo (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 110,98), Jawa Tengah,

Nigeria 

 Guwo (ward i Nigeria), Borno, Kaga, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar